Velesjta (makedonska: Велешта) är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Velesjta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Velesjta är varierad. Den högsta punkten i närheten är Planinski Kamen,  meter över havet,  kilometer väster om Velesjta. Runt Velesjta är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Struga,  kilometer söder om Velesjta. 

Trakten runt Velesjta består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Struga (kommun)